Alvin Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alvin Creek (North Umpqua River), Fluss im Bundesstaat Oregon
 Alvin Creek (Brule Creek), Fluss im Bundesstaat Wisconsin

Alvin Creek steht für:
 Alvin Creek Impoundment, einen Stausee im Bundesstaat Wisconsin